La Unión Nacional de Trabajadores de Chile es una agrupación nacional de trabajadores chilena.

Nació como una respuesta a la necesidad de cambios en la forma de hacer un sindicalismo comprometido con los trabajadores dentro de una autonomía institucional sin desconocer la diversidad del mundo político, religioso o de otra índole que pueda tener cada trabajador, pero que no puede ni debe comprometer la autonomía que como Institución hemos definido en nuestros principios y objetivos; lo que involucra independencia frente a los gobiernos; pero sí con clara visión de país.

Enlaces externos 
Sitio oficial

Sindicatos de Chile
Instituciones y organismos con sede en Santiago de Chile